Toponímia:
 Castellvell del Camp, municipi de la comarca del Baix Camp
 Castellvell (Olius), entitat de població al municipi d'Olius, al Solsonès
 Castellvell (cim d'Olius), cim al municipi d'Olius, al Solsonès
 Baronia de Castellvell, baronia establerta el  per Ramon Borrell
 Bosc de Castellvell, indret al municipi de Sarroca de Bellera, al Pallars Jussà
 Turó de Castellvell, muntanya al municipi de Brunyola a la comarca de la Selva
 El Castellvell o Pedrera del Foment (Caldes de Montbui, Vallès Oriental)
 Edificis:
 Ermita de Santa Anna de Castellvell del Camp, Ermita de Castellvell del Camp, al Baix Camp
 Castellvell de Bellera: edifici històric al municipi de Sarroca de Bellera, al Pallars Jussà
 Castellvell de Solsona, castell al municipi d'Olius
 Biografies:
 Guillem I de Castellvell, senyor de la baronia de Castellvell
 Guillem II de Castellvell, senyor de la baronia de Castellvell
 Guillema I de Castellvell, Senyora de la baronia de Castellvell
 Guillem Ramon I de Castellvell, senyor de la baronia de Castellvell
 Guillem Ramon II de Castellvell, senyor de la baronia de Castellvell
 Ramon I de Castellvell, Senyor de la baronia de Castellvell